Beckton hat folgende Bedeutungen

 Beckton (London), ein Stadtteil im Londoner Stadtbezirk London Borough of Newham
 Beckton (DLR), eine Station der Docklands Light Railway

Orte in den Vereinigten Staaten.
 Beckton (Kentucky)
 Beckton (Wyoming)

Siehe auch:
 Becton